Agathinus är ett släkte av skalbaggar. Agathinus ingår i familjen Belidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Agathinus